Vignolles steht für:
 Vignolles, eine Gemeinde im französischen Département Charente

Vignolles ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne de Vignolles († 1443), gasconischer Soldat 

Siehe auch:
 Vignole (Begriffsklärung)
 Vignoles (Begriffsklärung)